Hr. Ms. Ewald, de in 1939 gevorderde trawler IJM 48.
Hr. Ms. Limburgia, de in 1940 gevorderde trawler IJM 54 die de Ewald moest vervangen.